Маше́вский () — польская фамилия (также имеет женскую форму — Машевская) и топоним.

Известные носители фамилии 
 Машевский, Алексей Геннадьевич (род. 1960) — русский поэт, эссеист, литературный критик, культуролог.
 Машевский, Владислав-Михаил Рамуальдович (1824—1863) — штабс-капитан, участник польского восстания (1863—1864).
 Машевский, Константин Андреевич (1918—1977) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Машевский, Леонид Леонидович (1903—1962) — советский инженер-конструктор.

Топоним 
 Машевский (Краснодарский край) — хутор в Гулькевичском районе Краснодарского края России.
 Машевский район — упразднённая административная единица на юго-востоке Полтавской области Украины.
 Машевский поселковый совет (Машевский район) — административная единица в составе Машевского района Полтавской области Украины.

См. также 
 Машева
 Машево